J10, J 10 ou J-10 peut faire référence à :

Sciences 
Astronomie 
 S/2003 J 10, un satellite naturel de Jupiter.

Mathématique
 pyramide carrée gyroallongée (J10), une figure géométrique.

Médecine 
 grippe, à virus grippal identifié, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aviation 
 Chengdu J-10, un avion multirôle construit par la firme Chengdu Aircraft Corporation (République populaire de Chine).

Automobile
 Jeep Gladiator (J10), première génération de la  Jeep Gladiator produite entre 1962 et 1988.

Signalisation routière
 Balise pour passage à niveau en France.

Voir aussi 
 JX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres